HMS «Форчун» — військові кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 HMS «Форчун» (1913) — ескадрений міноносець типу «Акаста» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Першої світової війни.
 HMS «Форчун» (H70) — ескадрений міноносець типу «F» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.
 Роберт Форчун () (16 вересня 1812 — 13 квітня 1880) — англо-шотландський (англійський) ботанік, садівник та письменник.
 Квінтон Форчун (англ. Quinton Fortune, нар. 21 травня 1977, Кейптаун) — південноафриканський футболіст.